Die Bezeichnung FACTS steht für:

 Facts, ein Schweizer Nachrichtenmagazin
 als Abkürzung für Flexible-AC-Transmission-System in der elektrischen Energietechnik

FACTS